Ярославський район:

 Ярославський район, Ярославська область, центр — місто Ярославль
 Ярославський район, Москва — міський адміністративний район